Ходов Василь Васильович — радянський радіоаматор і дослідник Арктики. Один з перших почесних радистів СРСР.

Населені пункти в Чехії:

 Ходов (Карлові Вари)
 Ходов (Домажліце)
 Ходов (Соколов)